Парламентские выборы на Украине (2023) — очередные выборы народных депутатов Верховной рады Украины, которые должны состояться 29 октября 2023 года. Дата парламентских выборов на Украине может быть перенесена в случае продолжения российско-украинской войны, согласно конституции Украины.

Избирательная система 
Согласно статье 76 Конституции Украины срок полномочий Верховной Рады Украины составляет пять лет. Следовательно, полномочия Верховной рады Украины IX созыва формально истекают в августе 2024 года. Согласно статье 77 Конституции, очередные выборы в Верховную Раду проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента. Таким образом, следующие парламентские выборы состоятся 29 октября 2023 года.

1 января 2020 вступила в силу последняя редакция избирательного кодекса Украины. Закон предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми партийными списками. Согласно документу избиратели на выборах могут голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в списке партии. Вместо системы с более 200 одномандатными округами, которая использовалась на парламентских выборах 2019 года, в стране создадут 27 избирательных регионов, в целом совпадающих с границами областей Украины.

4 февраля 2020 года парламент предварительно одобрил 236 голосами президентский закон о сокращении числа депутатов парламента с 450 до 300. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию Украины, для чего потребуется не менее 300 голосов депутатов.

Социологические опросы

Диаграмма 
На диаграмме ниже приведено количество голосов в процентах, которое получили бы партии, если бы избиратели проголосовали по результатам социологических опросов. Соответственно, приведеные рейтинги не учитывают мнений респондентов, которые не планируют прийти на выборы или не определились с симпатиями.

Результаты опросов 
Список социологических опросов общественного мнения по рейтингам партий на очередных выборах народных депутатов Верховной Рады Украины 2023 года (согласно данным членов Социологической ассоциации Украины).

См. также 
 Парламентские выборы в Украине (2019)
 Президентские выборы в Украине (2024)

Примечания

Ссылки 

Парламентские выборы на Украине
Украина
2023 год на Украине